Japans landslag i fotboll kan syfta på:

Japans damlandslag i fotboll
Japans herrlandslag i fotboll